Агесілай — спартанський політичний діяч, ефор
 Агесілай II — цар Спарти